Metatrichoniscoides är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Albert Vandel 1943. Metatrichoniscoides ingår i familjen Trichoniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Metatrichoniscoides